Ел Банкито има више значења:

 Ел Банкито (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Банкито, Алехандро де ла Круз (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику